«Бессмертные» () — художественный фильм, созданный в 2002 году режиссёром Джей Расселл по мотивам книги «Вечный Тук» Натали Беббит кинокомпанией Walt Disney Pictures.

Сюжет 
Сюжет вращается вокруг 15-летней Уиннифред Фостер, девушки из богатой семьи. В один жаркий летний день мать и отец Винни сообщают ей о том, что отправляют её в пансион. Из-за этого она сбегает в лес. Там она встречает парня по имени Джес Таг, который пил в то время из источника. Сразу после этого её похищает брат Джеса — Маилс. В доме Тагов она узнаёт об их бессмертии (из-за воды из источника). После её ждет выбор: между бессмертием и смертной жизнью.

В ролях 
 Алексис Бледел — Винни Фостер
 Джонатан Джексон — Джеси Таг
 Бен Кингсли — человек в жёлтом костюме
 Уильям Хёрт — Ангус Таг
 Сисси Спейсек — Май Таг
 Скотт Бэйрстоу — Майлз Таг
 Эми Ирвинг — Мама Фостер
 Виктор Гарбер — Роберт Фостер
 Джулия Харт — Салли Ханавэй
 Ноами Клин — Беатрис Растон

Ссылки 
 

Фильмы-мелодрамы США
Диснеевские фильмы
Фильмы США в жанре фэнтези
Экранизации литературных сказок
Фильмы-драмы США
Семейные фильмы США
Фильмы Walt Disney Pictures